Памятник детям блокадного Ленинграда — монумент в Омске, посвящённый ленинградским детям, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны.

Установлен на Ленинградской площади города. Автор — омский скульптор Сергей Голованцев.

История 
В годы войны Омск стал крупным центром эвакуации жителей осаждённого Ленинграда. Многие спасенные и вывезенные в Омск дети остались жить в Сибири. В настоящее время в Омской области проживает около 260 блокадников.

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы департаментом культуры администрации Омска было принято решение установить в городе памятник детям блокадного Ленинграда. Инициаторами создания памятника стала городская секция ветеранов-блокадников. Торжественное открытие монумента состоялось 21 февраля 2014 года — в год освобождения Ленинграда — на пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса. Рядом, на  по улице Масленникова, установлены мемориальные доски, посвящённые блокаде Ленинграда, куда приносили цветы жители города.

Памятник представляет собой скульптурную композицию высотой  размещённую на гранитном постаменте — трое детей (две девочки и один мальчик). Их фигуры выполнены в натуральную величину. В руках у мальчика чайник, старшая девочка держит скрипку, младшая — куклу. На постаменте высечена надпись: «Из блокадного Ленинграда в Омскую область было эвакуировано более 17 тысяч детей». Скульптурная группа была отлита из бронзы в городе Жуковском Московской области.

Литература 
 Детям блокадного Ленинграда // Омская Муза. — 2013. — № 3. — С. 76.

Примечания

Ссылки 
 НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ (ДЕТЯМ ВОЙНЫ) 
 Памятник детям блокадного Ленинграда 
 Памятник детям-блокадникам 
 В Омске бывшие блокадники и другие горожане вспомнили блокаду Ленинграда 

Памятники Омска
Памятники детям
Здания и сооружения, построенные в 2014 году в России
2010-е годы в Омской области
Скульптуры 2014 года
Скульптуры по алфавиту